Казимир (Казимеж) Грохольский (; 1815, Рожиск, Королевство Галиции и Лодомерии, Австрийская империя (ныне Подволочисский район Тернопольская область Украины) — 10 декабря 1888, Опатия) — польский политик, государственный деятель Австро-Венгрии, член Национального парламента Галиции и Австрии, Государственного совета Австро-Венгрии. Маршал (Президент) Галицкого сейма. Первый министр по делам Галиции в правительстве Гогенварта (с 1871). , доктор права, тайный советник двора (с 1878)..

Биография 

Представитель дворянского рода герба Наленч. Родился в семье ротмистра австрийской имперской армии.
Изучал право в университетах Львова и Вены, где получил докторскую степень (1839). В студенческие годы был карбонарием, членом тайной освободительной организации Содружества польского народа. Активист, боровшийся с радикальными тенденциями. После окончания учёбы работал в прокуратуре Львовского казначейства (1840—1842). За участие в незаконных организациях в 1842—1845 гг., был арестован и заключён в тюрьму. После прекращения следствия покинул Галичину и жил в имении своей жены на Волыни (1845—1847).

В 1848 году стал членом Народного Совета Тернопольского округа. С 1851 г. — член Галицкого экономического общества, с февраля 1868 г. по июнь 1870 г. — его президентом. Посол (депутат) сейма первой каденции, избранный от курии большой Тернопольского округа. Как министр по делам Галиции в правительстве Гогенварта способствовал полонизации учебного процесса в Львовском университете.

В 1861 году был избран в австрийскую палату депутатов парламента Австрии, членом которой оставался до своей смерти. К. Грохольский был федералистом и стремился к возможно большей автономии своей родины, Галиции. В ходе борьбы за галицкую автономию стал одним из самых известных галицких политиков.

По его инициативе Галицкий Сейм принял резолюцию, в которой указывалось на право Галиции, Лодомерии и Кракова пользоваться самостоятельностью; резолюция в этом смысла была внесена им в рейхсрат. В 1871 г. назначен министром без портфеля в кабинете Гогенварта. Будучи президентом галицийского сейма и лидером партии польского клуба в рейхсрате, Галицкий Сейм умело вёл дело усиления польского влияния в Галиции и Австрии и пользовался большим влиянием в рейхсрате. С 1878 года — тайный советник двора.

Умер во время лечения на курорте Опатия (ныне Хорватия) от последствий инсульта.

Награды 
 Почётный гражданин города Ясло (1878)
 Почётный гражданин города Санок (1882)

Примечания

Литература 
 Бабій П., Дуда І. Ґрохольський Казимир // Тернопольский энциклопедический словарь  : в 4 т. / Редкол .: Г. Яворский и др. - Тернополь: Издательско-полиграфический комбинат «Збруч» , 2004. - Т. 1: А - И. - С. 455. - ISBN  966-528-197-6 
 Kieniewicz S. Grocholski Kazimierz (1815—1888) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1960—1961. — T. VIII/3. — Zeszyt 38. — S. 585—587.

Ссылки 
 

Доктора права
Выпускники Венского университета
Выпускники Львовского университета
Почётные граждане Санока
Почётные граждане Ясло
Умершие от инсульта
Послы Галицкого сейма 1-го созыва
Послы Галицкого сейма 2-го созыва
Послы Галицкого сейма 3-го созыва
Послы Галицкого сейма 4-го созыва
Маршалы Галицкого сейма